Синдром плоскогрудия у котят (Плоскогрудость у котят) это нарушение, наблюдаемое у кошек, проявляющееся в виде сжатия грудной клетки (рёберного каркаса), вызываемого деформацией лёгких. Это проблема мягких тканей, она не связана с костным или позвоночным дефектом. Тем не менее, лёгочная деформация может являться вторичным симптомом, вызываемым, например, воронкообразной костной деформацией грудной клетки. В лёгкой форме только нижняя часть грудной клетки имеет плоскую форму (отсюда название синдрома), в тяжёлой форме грудная клетка целиком имеет плоскую форму, выглядит так, как если бы её раздавили. Переход грудной клетки из нормального в плоское состояние происходит в течение 2–3 часов, после этого её форма обычно стабилизируется.

Плоскогрудие в большинстве случаев вызывается деформацией лёгких, а не спазмом межрёберных мышц, как считалось ранее. Существует множество причин деформации лёгких, отсюда множество причин плоскогрудия. Одной из возможных причин плоскогрудия, формирующегося вскоре после рождения является ателектаз (апневматоз).

Среди причин ателектаза недостаточные дыхательные усилия новорождённого, закупорка бронха (бронхиальная обструкция), нехватка вырабатываемого альвеолами сурфактанта (стимулятора роста), поверхностно-активного вещества, покрывающего лёгкие и не дающего им слипаться. Нехватка сурфактанта сокращает площадь поверхности, требующейся для оптимального газообмена, что в критических случаях может вызвать лёгочную деформацию. Существует большое количество причин развития ателектаза у котят, но, вероятно, наиболее распространённой является недоношенность. Ателектаз встречается в случае очень больших помётов (около 10 котят), в которых все новорождённые могут оказаться слишком мелкими и умеренно недоразвитыми.

В отличие от человеческого потомства котята рождаются менее сформированными для самостоятельной жизни: слепые, глухие, с не полностью сформированным желудочно-кишечным трактом, и т.д., поэтому даже незначительная недоношенность может вынести их за грань, отделяющую жизнеспособных особей от нежизнеспособных. Синдром плоскогрудия часто формируется у котят именно в период развития, следующий непосредственно за их появлением на свет.  Так,  если новорождённый котёнок не пищит или не задействует в достаточной степени свои лёгкие, то даже если он вполне доношен и имеет достаточный уровень сурфактанта, у него может развиться ателектаз. Наличие поражённых ателектазом участков лёгких свидетельствует о том, что лёгкие функционируют не должным образом. Если котёнок засыпает, и его дыхательный ритм замедляется, участки, поражённые ателектазом, могут постепенно распространиться, вызывая деформацию значительной площади лёгких, препятствую наполнению их воздухом. Поэтому следует добиваться того, чтобы после появления на свет котята громко пищали и тем самым очищали дыхательные пути и максимально расширяли лёгкие (по этой причине новорождённых детей принято было подержать вниз головой, чтобы дать выйти остаточной жидкости, и  пошлёпать, чтобы заставить громко кричать).

У некоторых котят наблюдается врождённый «вторичный» ателектаз, проявляющийся вскоре после рождения. При этом случаи появления на свет плоскогрудых котят (первичный ателектаз) не зафиксированы. Синдром гиалиновых мембран это вид дыхательного расстройства у новорождённых, при котором происходит образование гиалоидных мембран, выстилающих выводные дыхательные пути, что также может в редких случаях служить причиной плоскогрудия. Внешнее воздушное или жидкостное давление на лёгкие,  а также закупорка лёгочных дыхательных протоков слизью, выделяющейся при различных лёгочных инфекциях и заболеваниях, также могут служить причиной появления ателектаза, что может объяснить развитие плоскогрудия у котят старшего возраста (около 10 дней), не обладающих достаточной силой, чтобы продышаться даже через незначительное количество слизи либо вдохнувших молоко в процессе кормления.

Опухоли и твёрдые частицы, попавшие в дыхательные пути вместе с воздухом (такое возможно, если, например, в подстилке присутствуют свободные ворсинки) также могут вызвать обструкцию  или раздражение дыхательных путей, приводящую к деформации лёгких и вторичному ателектазу. У взрослых кошек межрёберные мышцы достаточно развиты, а рёбра обладают достаточной жёсткостью, чтобы рёберный каркас не деформировался в случае лёгочной деформации, в то время как у котят кости значительно более гибкие, а связки и мышцы не обладают силой, способной воспрепятствовать подобной деформации.

Среди других причин деформации лёгких диафрагмальная грыжа или диафрагмальный спазм, положение живота и грудной клетки в этом случае напоминают их положение в момент зависшей икоты. Диафрагмальный спазм легко диагностировать, если ущипнуть диафрагмальный нерв (Phrenic nerve) на шее. Если плоскогрудие у котёнка вызвано этой причиной, грудная клетка при этом почти сразу возвращается к нормальной форме, однако может потребоваться ущипнуть нерв повторно, чтобы воспрепятствовать возвращению спазма.

Возникновение и диагностика 
Обычно плоскогрудие развивается приблизительно в течение первых трёх дней жизни, в некоторых случаях оно проявляется у всех котят в помёте, в других случаях  только у отдельных особей или у части помёта. Реже плоскогрудие появляется в пределах первых 10 дней и крайне редко позднее. Возможно, случаи более позднего развития синдрома связаны с инфекцией дыхательных путей или пневмонией.  До 2010 года причиной возникновения плоскогрудия принято было считать спазм межрёберных мышц, однако, новые данные позволили сделать заключение о том, что причиной является нарушение нормальной работы лёгких или, если речь идёт о более взрослых котятах, лёгочная деформация.

К основным физическим симптомам в слабо выраженных случаях относятся плоская форма нижней части грудной клетки (обычно ощущается гребенчатая волнистость боковых поверхностей грудной клетки по направлению вдоль хребта), полное сплющивание верхней части тела в тяжёлых случаях (котёнок выглядит так, словно его раздавили), затруднённое дыхание различной степени, втягивание живота на вдохе. Положение грудной клетки и движение живота напоминают состояние икоты, но резкие спазмы, характерные для икоты, здесь замедляются или как бы застревают: если икота выходит, позволяя телу вернуться в нормальное положение, то при плоскогрудии этого не происходит. Синдром также может сопровождаться нарушениями процесса пищеварения (см. Колики, ниже).

Нормальная форма грудной клетки (вид со стороны хвоста):

Грудная клетка, деформированная лёгочными нарушениями:

Бывает сложно определить, есть ли у котёнка плоскогрудие, пользуясь только текстовым описанием: в слабовыраженном случае грудная клетка напоминает по форме банан, обращённый изгибом вниз. Рёберный каркас грудной клетки не зафиксирован в определённом положении, и выявить плоскогрудие можно только по наличию гребёнки по бокам рёберного каркаса.

Следствием плоскогрудия являются задержка набора веса, нарушение дыхания, неспособность нормально питаться и, в значительном количестве случаев, летальный исход. Однако, в связи с тем, что большой процент котят выживает, немедленная эвтаназия не показана, следует применять поддерживающее лечение, чтобы повысить вероятность благоприятного исхода (см. Лечение ниже).

Плоскогрудие часто неверно диагностируется как воронкообразная деформация грудной клетки, с которым оно непосредственно не связано, хотя плоскогрудие и может сопровождаться такой деформацией. Хотя принято считать, что синдром чаще встречается у представителей бурмы, он наблюдается у представителей всех пород, включая беспородных домашних кошек, а повышенную частотность плоскогрудия в бурманской породе следует отнести к наличию большего количества данных о зафиксированных случаях, а также связать с характерной бочкообразной формой грудной клетки данного генотипа. Так, вслед за бурмой стали появляться аналогичные данные о бенгальской породе, а, например, один шведский клуб любителей кошек сообщил о значительном количестве зафиксированных случаев у представителей породы рэгдолл.

Синдром представляет угрозу для жизни в значительном количестве случаев (возможно, 50–60%). Это связано с непониманием причин, лежащих в основе возникновения синдрома, нелечеными коликами (приводящими к медленной голодной смерти), а также с нехваткой источников информации в ветеринарной литературе.

Причины

Генетические 
В некоторых случаях (особенно когда затронут весь помёт) плоскогрудие вызывается генетическими факторами: некоторые семейства известны повышенной частотностью возникновения синдрома, кроме того нередко причиной является близкородственное скрещивание. Отдельные случаи, вероятнее всего, связаны с факторами влияния окружающей среды либо с некоторой недоношенностью потомства, и даже в случаях, когда речь идёт обо всех котятах в помёте, плоскогрудие, тем не менее, может не иметь генетических причин. Так, в случае родителей, имевших плоскогрудых котят в одном помёте, часто синдром не наблюдается в последующих помётах. Кроме того, аналогичным образом, их выздоровевшие плоскогрудые котята при спаривании не обязательно приносят потомство с плоскогрудием.

Связанные с развитием 
Возможно, что лёгочная деформация у новорождённых  (т.е., приблизительно 3 дней от роду) связана с нехваткой сурфактанта, плёнки, покрывающей внутренние поверхности лёгких, предохраняющей внутренние поверхности альвеол от слипания. (Причины нехватки сурфактанта не являются предметом обсуждения данной статьи, роль сурфактанта исследуется рядом статей Британского анестетического журнала, выпуск 65 за 1990 год). Котята рождаются во многих отношениях не готовыми к самостоятельной жизни, и полноценное наполнение лёгких воздухом происходит не сразу, а постепенно в течение нескольких дней после рождения (примерно на 3 день).  При этом котёнок может выглядеть активным и здоровым. Таким образом, если полноценного наполнения лёгких воздухом не происходит, отрицательное давление, возникающее в грудной полости, заставляет рёберный каркас, который на данном этапе является очень гибким, деформироваться внутрь. То есть, это а не межрёберные мышцы спазмируют, сжимая лёгкие, как считалось ранее, а именно недостаточно наполненные воздухом лёгкие втягивают рёбра внутрь.

Инфекционные 
Как послеродовая, так и более поздняя деформация лёгких может вызываться лёгочной инфекцией либо некорректной работой надгортанника, что приводит к попаданию вдыхаемого воздуха скорее в пищеварительных тракт, а не в лёгкие. Подобное кратковременное нарушение может закрепиться в виде результирующих колик, создавая цепь обратной связи, прерывающую процесс нормального дыхания.

Вскрытие и анализ лёгочного аспирата, проводившиеся в США, показали наличие вируса герпеса.

Диафрагмальный спазм 
Спазм диафрагмы приводит к тому, что мышцу как бы заклинивает таким образом, что все дыхательное усилие ложится на межрёберные мышцы. Возникающая потеря двигательных функций приводит к тому, что лёгкие постепенно сдуваются. Данный случай легко диагностируется и лечится (см. Лечение ниже) кратковременным пережиманием диафрагмального нерва (Phrenic nerve).

Колики 
Также вполне возможно, что котёнок, испытывающий трудности с дыханием, страдает от колик (что может привести к потере веса на ранней стадии развития). Небольшая доза жидкого парафина (одна-две капли, 0,1 мл. на язык один-два раза в день) должна снять эту проблему. Плоскогрудые котята, не набирающие вес, обычно погибают, однако многие из них могут быть неспособными нормально питаться просто из-за колик, нарастающее ослабевание и угасание оказывается связанным как с недостаточным питанием, так и с проблемами грудной клетки.

У колик много причин, однако, у котёнка, имеющего проблемы с дыханием, возможно, происходит попадание воздуха в желудок вместо лёгких. Таким образом, желудочно-кишечный тракт наполняется воздухом, в то время как лёгкие его недополучают и, таким образом, не наполняются целиком. Давление из живота усугубляет положение. Лечение колик жидким парафином сокращает срок выздоровления с 4–10 недель до нескольких дней.

Лечение 

Сложность определения правильного метода лечения связана с разнообразием случаев, а также с большим объёмом недостоверной информации. До настоящего времени назначаемое лечение базировалось на предположении о том, что плоскогрудие вызывается мышечным спазмом. Эффективность  такого лечения оценить невозможно, потому что  некоторые котята выздоравливали самостоятельно без вмешательства.

Диафрагмальный спазм легко определяется и лечится кратковременным пережиманием диафрагмального нерва (Phrenic nerve). Нерв спускается по внешней стороне шеи в пучке мышц и связок в месте соединения шеи с плечом. Каждый раз в случае возникновения диафрагмального спазма следует несильно защипнуть  пучок на несколько секунд. При этом у котят с плоскогрудием спазматического характера наблюдается почти мгновенная коррекция, однако может потребоваться повторить лечение несколько раз на протяжении нескольких дней, так как спазм имеет тенденцию к рецидиву.

Положительное непрерывное давление в дыхательных путях применяется в случае деформации лёгких у ребёнка человека, однако данный метод неприменим к котятам. Удавалось успешно создать эффект положительного непрерывного давления в дыхательных путях путём наложения шин на туловище, производя, таким образом, давление на рёберный каркас. При этом лёгкие постепенно раздувались за счёт вытягивания их в более открытое положение в отличие от выталкивания их в более открытое положение в случаем применения метода положительного непрерывного давления в дыхательных путях.

Медикаментозные средства 
Применение стероидов (Дексаметазон (Dexamethasone) в сочетании с антибиотиками  (Амоксициллин (Amoxicillin) оказывает многостороннее действие. Стероид способствует развитию и укреплению котёнка, а антибиотик воздействует на возможную инфекцию, компенсируя одновременно иммунодепрессивное действие стероида. Помимо этого, стероид заставляет котёнка питаться более энергично, способствуя набору веса. Также отмечается положительное влияние Таурина. Котёнку дают большие дозы Таурина (1000 мг.) ежедневно вплоть до полного выздоровления, наступающего  обычно через несколько дней. Учитывая то, что в большинстве случаев излечение от плоскогрудия занимает недели, а не дни, данная добавка может сыграть важную роль.

Наложение шин и физическая терапия 
Помещение котёнка в специально сконструированный корсет способствует нормализации положения рёберного каркаса, внедрение данного метода позволило снизить уровень смертности. Корректировка положения груди помогает лёгким раздуваться. При этом большой процент котят плохо воспринимают помещение в корсет, и испытываемый ими стресс оказывается контрпродуктивным. Кроме того, данный метод опасен в случаях, когда давление на боковые поверхности рёберного каркаса направляет грудину не наружу, а внутрь. Поэтому применение данного метода рекомендуется под наблюдением врача.

Может помочь надавливание на боковые поверхности рёберного каркаса, округляющее грудную клетку. Следует надавливать осторожно, стараясь синхронизировать надавливания с естественным движением рёбер во время дыхания. Положительный эффект создаётся за счёт того, что лёгкие на вдохе раздуваются сильнее. Многие отмечают, что обычно котятам нравится такой массаж. Также полезно укладывать котёнка на бок во время сна, можно дополнительно положить сверху другого котёнка или лапу матери, создавая, таким образом, непрерывное давление на рёберный каркас. Важно следить за тем, чтобы котёнок не подвергался такому давлению, когда он лежит на груди.

Необходимо следить за тем, чтобы интенсивная физическая терапия не приводила к снижению веса, поэтому возможно дополнительно будить его и подкладывать к матери.  Ряд ветеринарных врачей считает, что полезно поощрять котёнка чаще пищать и больше двигаться.

Выживаемость и долгосрочный прогноз 
Трудно определить, выживет ли котёнок с синдромом плоскогрудия. Хорошим индикатором служит вес котёнка: те, которые продолжают набирать вес, имеют, в общем, лучшие шансы. Усиленное питание, таким образом, рекомендовано во всех случаях в сочетании с витаминными добавками, хотя не все котята примут ручное кормление. Жидкий парафин для снятия колик важен для нормального питания и набора веса.

Индикатором тяжести случая является задействование котёнком живота в процессе дыхания, нормой является дыхание только с использованием рёберного каркаса. При этом котёнку, страдающему плоскогрудием, может удаваться дышать только рёберным каркасом. Если же он в процессе дыхания втягивает живот, то шансов на благополучный исход меньше. Но и в этом случае достаточных оснований для эвтаназии нет. Если состояние стабильно (т.е. плоскогрудие не прогрессирует) или наблюдаются улучшения, шансов на выживание больше.

Исследователи отмечают два критических временных момента в развитии синдрома: 10 дней и 3 недели. В большинстве случаев, если котёнок, сохраняющий признаки плоскогрудия, преодолевает 3-х недельный барьер, дальнейший прогноз благоприятен. К этому моменту многим котятам уже удаётся избавиться от синдрома. Те, которым этого не удалось к трёхнедельном возрасту, выздоравливают в течение последующих 6 месяцев. Подавляющее большинство выживших котят живут нормальной жизнью без побочных физических или иммунологических последствий.

Процесс выздоровления без применения лечения, а только на одном усиленном питании, как правило, занимает от 4 до 10–12 недель. В случае применения стероида, антибиотика и жидкого парафина (при коликах) выздоровление обычно вопрос нескольких дней.

У незначительной части котят с синдромом в сильной степени в дальнейшем сохраняются респираторные проблемы, может появиться горб, а в некоторых случаях наблюдаются кардиологические нарушения, вызванные компрессией грудной клетки на ранних этапах развития (особенно если синдром сопровождается воронкообразной деформацией грудной клетки). Кардиологические проблемы выявляются при физическом осмотре, кроме того котёнок тяжело дышит после игр, менее активен, по сравнению со сверстниками, отстаёт в росте и в развитии.

Болезни кошек